O Liga Regional (ou Insular) do Sal de 2013-14 foi a epoca de Associação Regional de Futebol do Sal (ARFS), competição de futebol.  O número de clubes foi o último temporada únicamente com seis clubes e uma divisão.. Na próxima temporada, o competição apresentada com dois divisões e 12 clubes.

O campeão do torneio foi o Sport Clube Verdun conqustou o segundo e título recentemente é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2014.

Clubes
Académica (Espargos)
Académico do Aeroporto
Juventude (Sal)
Palmeira
CS Santa Maria
Sport Clube Verdun

Resumo da Temporada
A edição 2013-14 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Sport Clube Verdun.

Classificação Final

Jogos

Evolução dos posições

Estadísticas
Melhor vitória:: Académico do Aeroporto 5-0 Académica do Sal (22 de fevereiro)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional do Sal de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular do Sal
Desporto em Cabo Verde em 2013
Desporto em Cabo Verde em 2014